Tahona (del árabe, طَاحُونَة ṭāḥūna ‘molino’) puede referirse a:

 La tahona o «molino»; ingenio, artefacto o maquinaria que sirve para moler.
 La tahona o «panadería»; establecimiento donde se hace, se cuece y se vende pan.
 La tahona, la tabla de madera donde el panadero elabora el pan.

Además, puede hacer referencia a:

 La «tahona», «tajona» o «taona»; género de música afrocubana similar a la tumba francesa.
 Las Tahonas, localidad de Argentina.

Enlaces externos 

 

Arabismos